Вермонт () — штат в США. Также может означать:

География
  — городок в Висконсине, США.
  — деревня в Иллинойсе, США.
  — городок в ЮАР.

Прочее
  — корабль ВМФ США, служивший с 1907 по 1920 год.
 Республика Вермонт — период в истории Вермонта с 1777 по 1791 год.
  (1866—1932) — румынский художник.

См. также 
  — одна из длиннейших (37,5 км) улиц Лос-Анджелеса, США.
  — улица в Сан-Франциско, США.
 Вермонт Волтедж — американский футбольный клуб из города Санкт-Олбанс, штат Вермонт.
 Вермон, Матьё Жак де (1735—1806) — учитель, доверенное лицо и советник Марии-Антуанетты.